

Toponymes 

 Balla, une commune rurale du Burkina Faso
 Balla Bassène, village de la région de Ziguinchor au Sénégal
 Balla Djipalone, village de la région de Ziguinchor au Sénégal
 Balla Djiring, village de la région de Ziguinchor au Sénégal
 Balla Ougounor, village de la région de Ziguinchor au Sénégal
 Balla, village du comté de Mayo en Irlande

Patronymes 

 Árpád Zoltán Balla (1957- ), photographe hongrois ;
 Demeter Balla (1931-2017), photographe hongrois ;
 Francisc Balla (1932-), lutteur roumain ;
 Giacomo Balla (1871-1958), peintre italien ; 
 Jean-Marie Benoît Balla (1859-2017), évêque camerounais ;
 Nathalie Balla (1967-), PDG de La Redoute ;
 Zoltán Balla (1883-1945), joueur d'échecs hongrois.